Hawrah kan syfta på följande platser:

Indien 

 Haora, ort, Västbengalen,

Jemen 

 Ḩawrah (subdistrikt i Jemen, Hadhramaut), 
 Ḩawrah (subdistrikt i Jemen, Muḩāfaz̧at Raymah), 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar